

Geografia

Austria 
 St. Leonhard am Forst – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 St. Leonhard am Hornerwald – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Krems-Land
 St. Leonhard bei Freistadt – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt
 St. Leonhard im Pitztal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Imst
 Bad St. Leonhard im Lavanttal – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Wolfsberg

Niemcy 
 St. Leonhard – dzielnica Norymbergi

Zobacz też 
 Sankt Leonhard
 St. Leonhards
 św. Leonard